Олга Иванова Маджарова, по съпруг Караджова, е българска просветна деятелка от Македония.

Биография 
Олга Маджарова е родена през 1887 година в село Негован, Лъгадинско, тогава в Османската империя, в семейството на възрожденския деец Иван (Йона) Маджаров. През 1904 година завършва с четиринадесетия випуск на Солунската българска девическа гимназия „Свето Благовещение“. Отдава се на учителската професия. През учебната 1905-1906 година преподава в Сярското българско педагогическо училище.

След Междусъюзническата война от 1913 година се установява в град Горна Джумая. Женена е за учителя-революционер Иван Караджов.

Умира през през 1974 година в София.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Учители в Сярското българско педагогическо училище
Български учители
Български имигранти от Македония в Благоевград
Родени в Негован (Солунско)
Благоевградчани
Починали в София